Московит:
 Московит — житель Московии (название Русского государства в некоторых западных источниках с XV до начала XVIII века). Данный термин часто используется на территории Украины для отделения исторических украинских социальных образований от Русского государства.
 Московит (блюдо) — кондитерское изделие, популярное в Российской империи.
 Московит-6222 — городской сочленённый автобус особо большого класса, производившийся на Тушинском машиностроительном заводе (ТМЗ) в Москве с 2002 по 2004 год.

См. также 
 Московий — химический элемент.
 Мусковит — минерал группы слюд.
 Московитская корона — польская корона Смутного времени.